Rüsenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Rüsenberg (1943–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Rüsenberg (* 1948), deutscher Musikjournalist und Klangkünstler

Siehe auch:
 Rosenberg